Keysville steht für folgende geographische Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Keysville (Georgia), Stadt im Burke County und im Jefferson County
 Keysville (Maryland), Unincorporated Community im Carroll County
 Keysville (Charlotte County, Virginia), Stadt im Charlotte County
 Keysville (Rappahannock County, Virginia), Unincorporated Community im Rappahannock County
 Keysville Township, Kansas